

Titres 

 Longing in Their Hearts, le douzième album de la chanteuse américaine Bonnie Raitt, sorti en 1994 ;
 Book of Longing, un recueil de poèmes et de dessins de Leonard Cohen écrit en 2006.

Toponyme 

 , en Antarctique.